Канадский хоккейный клуб «Ванкувер Кэнакс» стал членом НХЛ в 1970 году. За всю историю участия в турнире команда трижды пробивалась в финал Кубка Стэнли. И трижды проиграла: в 1982 году команде «Нью-Йорк Айлендерс», в 1994 «косатки» в напряженной семиматчевой серии уступили «Нью-Йорк Рейнджерс», в 2011 году в семи матчах проиграли «Бостон Брюинз».

Владельцем Клуба является Франческо Аквилани.

С момента вступления клуба в НХЛ командой руководили 20 главных тренеров. Первым главным тренером в истории франшизы стал Хал Лайко, который возглавлял команду в течение 2 сезонов. Больше всех игр на посту главного тренера «косаток» провел Марк Кроуфорд. Его результат — 586 очков в 529 играх «регулярки» — является наивысшим среди всех тренеров, когда-либо возглавлявших ванкуверскую команду. На втором месте по этому показателю находится Пэт Куинн с 310 очками. Наибольшее количество очков в одном сезоне — 117 — команда набрала под руководством Алена Виньо в сезоне 2010/11.

Обозначения

Тренеры

См. также 
 Ванкувер Кэнакс
 Рекорды Ванкувер Кэнакс
 Сезоны Ванкувер Кэнакс

Ванкувер Кэнакс
Списки НХЛ
Списки хоккейных тренеров